Jeremy Moore peut faire référence à :
 Jeremy Moore (1928–2007), Major general des Royal Marines britannique ;
 Jeremy Moore (né en 1987), joueur de baseball.